Der Kanton Lombez war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Auch, im Département Gers und in der Region Midi-Pyrénées. Hauptort war Lombez.

Der die Wahlberechtigten aus 25 Gemeinden umfassende Kanton war 263,66 km² groß und hatte 5800 Einwohner (Stand: 2012)

Lombez
Aufgelöst 2015